Кало́єв, Калоти (, ) — осетинське прізвище.

Персоналії 
 Віталій Калоєв (* 1956) — радянський і російський архітектор, будівельник. Відомий убивством авіадиспетчера.
 Заур Калоєв (1931—1997) — радянський грузинський футболіст.

Осетинські прізвища